Erven ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Erven (1900–1993), deutscher Landwirt; Pionier auf dem Gebiet des naturgemäßen Anbaus von Obst und Gemüse
 Joop van Erven (* 1949), niederländischer Jazz-Schlagzeuger

Siehe auch
 Erven-Nunatakker im Marie-Byrd-Land, Antarktika